Angelo Bruno – americký mafián
 Frank Bruno – anglický profesionální boxer karibského původu
 Giordano Bruno – italský kosmolog a filosof (hermetismus), bývalý dominikán, tradován jako poslední osoba upálená inkvizicí (a to v roce 1600)
 Micha'el Bruno – izraelský ekonom a finančník
 Vanessa Bruno – francouzská módní návrhářka

Externí odkazy